Śródmieście (Gdańsk), een stadsdeel van Gdańsk
Śródmieście (Krakau), een stadsdeel van Krakau
Śródmieście (Warschau), een stadsdeel van Warschau
Śródmieście (Wrocław), een stadsdeel van Wrocław